Камело́т ():

 Камелот — легендарный замок короля Артура.
 Камелот (фильм) — мюзикл на сюжет артуровских легенд (США, 1967).
 Камелот (телесериал) — фэнтезийный телесериал (США — Великобритания, 2011).
 Kamelot — американская метал-группа (c 1991).
 «Камелот» — шоу «Цирка братьев Запашных».
 «КАМЕЛОТ-Z» — московская арт-рок-группа.
 Камелот (газета, Воронеж) (с 1994)